Lennart Pettersson kan syfta på

Lennart Pettersson (socialdemokrat) (1936-1994)
Lennart Pettersson (militär) (född 1951)
Lennart Pettersson (centerpartist) (född 1952)
Lennart Pettersson (geodet) (1918–1998)